Ашшур-дан:

 Ашшур-дан I — царь Ассирии, правил приблизительно в 1179 — 1134 годах до н. э.
 Ашшур-дан II — царь Ассирии, правил приблизительно в 934 — 911 годах до н. э.
 Ашшур-дан III — царь Ассирии, правил приблизительно в 773 — 755 годах до н. э.